Il doppio del torneo di tennis Bordeaux Open 1984, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Pavel Složil e Blaine Willenborg che hanno battuto in finale Loic Courteau e Guy Forget 6-1, 6-4.

Teste di serie

 Pavel Složil /  Blaine Willenborg (campioni)
 Joakim Nyström /  Magnus Tideman (semifinali)

 Pablo Arraya /  Víctor Pecci (semifinali)
 Francisco Yunis /  Juan Carlos Yunis (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP Bordeaux 1984